Данська Суперліга 2020—2021 — 31-ий сезон Суперліги Данії з футболу.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд 

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати матчів

Плей-оф до Ліги конференцій 
Переможець потрапляє до Другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2021—22.

|}

Примітки

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті УЄФА 
 Суперліга Данії на soccerway  

2021
Данія
Данія
2020 у Данії
2021 у данському спорті